Лозовая () — село,
Забродовский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320882503. Население по переписи 2001 г. составляет 394 (188/206 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Лозовая находится на обоих берегах реки Крысинка в месте её впадения в реку Мерла.
К селу примыкают сёла Мусийки и Новоселовка.
На противоположножном берегу реки Мерла находится г. Богодухов.
В 6-и км расположена железнодорожная станция Семенов Яр.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1665 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины